Уильям Торессон (; род. 1932) — шведский гимнаст, олимпийский чемпион.

Биография и достижения 
Родился 31 мая 1932 года в Гётеборге.

Был участником летних Олимпийских играх 1952, 1956, 1960 и 1964 годов во всех соревнованиях по спортивной гимнастике и выиграл две медали: золото — в 1952 году и серебро — в 1956 году. Бронзовой медали был удостоен на чемпионате мира по гимнастике 1954 года.

После окончания спортивной карьеры, работал в качестве учителя и тренера, включая шестилетний срок пребывания в Каракасе, Венесуэла. Затем вернулся в Швецию и еще в течение долее 20 лет работал учителем физкультуры начальной школы в своем родном городе. 

В 2001 году Уильям Торессон был включен в Международный зал славы гимнастики.

Примечания

Ссылки 

 William Thoresson 

Гимнасты Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике